Tietze peut désigner :
 (1864-1927) médecin allemand qui fut le premier à décrire le syndrome de Tietze ;
 Christoph Tietze (1641-1703), un poète luthérien allemand ;
 (1883-1958), historienne autrichienne de l'art ;
 (1880-1954) historien autrichien de l'art, époux d'Erica Tietze ;
 Heinrich (Franz Friedrich) Tietze (1880, Schleinz - 1964, Munich), un mathématicien autrichien
 le graphe de Tietze
 le théorème de prolongement de Tietze

Voir aussi